Витмер има више значења:
 Витмер (Западна Вирџинија)
 Витмер (Пенсилванија)